Pay Day – film del 1918 diretto da Mrs. Sidney Drew e Sidney Drew
 Giorno di paga (Pay Day) – film del 1922 diretto da Charlie Chaplin